Vesnicka kann auf folgende tschechische Ortschaften mit ähnlicher Schreibweise verweisen:

 Vesnička (deutsch Füllerdörfel), ein Ortsteil der Gemeinde Prysk (Preschkau) im Okres Česká Lípa (Bezirk Böhmisch Leipa) der Tschechischen Region Liberecký kraj
 Věžnička (deutsch Klein Wiesnitz), eine Gemeinde im Okres Jihlava (Bezirk Iglau) der Tschechischen Region Vysočina (Hochland)